Cerda eller Cerdà kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Cerda (udde),

Italien 

 Cerda, Palermo – en kommun i Sicilien, Palermo,

Spanien 

 Cerdà (kommun), Valencia, Província de València, 
 Cerdà (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar